Freifunk.net (нем. "Свободное радио") - некоммерческое волонтерское сообщество поддержки независимых беспроводных сетей в Германии. Freifunk.net - часть международного движения открытых беспроводных сетей.

Для поддержки быстрого развертывания открытых сетей, Freifunk предоставляет специальную прошивку OpenWrt. С этой прошивкой сравнительно просто создавать новые беспроводные mesh-сети, используя подключение ad-hoc и передачу данных, основанную на протоколах OLSR или B.A.T.M.A.N.. На странице прошивки можно найти дальнейшую информацию.

Цели 
 Доступ к информации и знаниям должен быть свободным
 Никто не должен ограничивать коммуникацию
 Локальные и всемирные беспроводные и проводные сети должны быть публичными пространствами, как улицы, парки, леса и море.
 Сети и цифровые инфраструктуры должны быть основаны на свободном и открытом программном обеспечении и открытых стандартах
 Контролирующие организации, правительства и законодательные органы должны гарантировать обществу основанную на свободных лицензиях информацию о своей деятельности

Источник

Ссылки 
 Freifunk
 Страница прошивки Freifunk
 Краткое описание в журнале "Хакер"
 Страничка на Organic Design (англ.)
 Большая статья об истории, идеологии и достижениях сообщества
 Freifunk: Germany's User-Run Network Explodes Beyond Its Borders

См. также 
 Mesh-сети
 Беспроводные ad-hoc-сети
 Безопасность в беспроводных самоорганизующихся сетях

Беспроводные сети